S37 ist die Bezeichnung folgender österreichischer Schnellstraßen:
 Steyrer Schnellstraße (nicht umgesetztes Verkehrsprojekt)
 Klagenfurter Schnellstraße (Nummer S37 wurde neu vergeben, da die Steyrer Schnellstraße nicht gebaut wurde)